La “Simfonía Nº2 en si menor”, Borodin la va  començar el 1869 i va acabar el primer moviment el 1871. Tot seguit  la composició. En 1876 la Societat Musical Russa li demana una nova obra simfònica. Aleshores prova de recuperar la simfonia que havia deixat inacabada però no aconsegueix trobar els moviments primer i quart. Ha de reescriure'ls de bell nou. Per sort,  troba els esquissos dels moviments centrals. L'obra conté fragments pensats en un principi per a “El Príncep Igor”,  que estava escrivint alhora. El 10 de març del 1877 s'estrena sota la direcció del director txec Eduard Napravník amb poca fortuna. La obra fou revisada i es va interpretar l'any següent amb gran èxit.

L'obra té un fort caràcter rus. El primer moviment allegro representa, segons una conversa mantinguda pel mateix compositor amb l'idealista del grup dels cinc, Stassov, un grup de guerrers a les estepes russes. El primer tema de caràcter oriental ens presenta aquest grup de guerrers en una dansa salvatge. El segon tema consisteix en una melodia lírica presentada pels violoncels i continuada per flautes i violins. La secció de desenvolupament comença amb uns acords perllongats que enllacen amb una variació del tema principal. La reexposició presenta el primer tema en augmentació o sigui amb les notes més llargues. El segon tema és recordat per l'oboè. La coda ens porta a una conclusió aparent després de la qual acaba amb un record del tema principal.

El segon moviment és un scherzo . Consisteix en un moviment rítmic que es transforma en la segona part en una suggestiva melodia oriental. El trio és iniciat per l'oboè i repetida la seva frase pel clarinet. Es tracta d'una melodia que ens recordarà a les utilitzades a les danses de “El Príncep Igor” . Després el motiu és pres per la corda i passa al vent. Finalment es repeteix el scherzo acabant amb una coda.

Referències 
Composicions del Romanticisme
Obres d'Aleksandr Borodín
Obres del 1877
Simfonies de la dècada del 1870